Coupland ist der Name von

 Coupland (Texas), einem Ort in den Vereinigten Staaten

Coupland ist der Familienname folgender Personen:
 Diana Coupland (1928–2006), britische Schauspielerin
 Douglas Coupland (* 1961), kanadischer Schriftsteller und Bildender Künstler
 George Coupland (* 1959), britischer Biologe, Direktor am Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung
 Reginald Coupland (1884–1952), britischer Historiker

Siehe auch:
 Copeland
 Copland